Dit is een lijst van planetoïden 15001-15100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (15001) Fuzhou || 1997 WD30|| 21 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15002) - || 1997 WN38|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (15003) Midori || 1997 XC10|| 5 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15004) Vallerani || 1997 XL10|| 7 december 1997 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| (15005) Guerriero || 1997 XY10|| 7 december 1997 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (15006) Samcristoforetti || 1998 DZ32|| 27 februari 1998 || G. Forti, M. Tombelli
|-
| (15007) Edoardopozio || 1998 NA || 5 juli 1998 || V. S. Casulli
|-
| (15008) Delahodde || 1998 QO6|| 24 augustus 1998 || ODAS
|-
| (15009) - || 1998 QF27|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (15010) - || 1998 QL92|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (15011) - || 1998 QM92|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (15012) - || 1998 QS92|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (15013) - || 1998 QH93|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (15014) Annagekker || 1998 RO74|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (15015) - || 1998 RG75|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (15016) - || 1998 SO1|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (15017) Cuppy || 1998 SS25|| 22 september 1998 || LONEOS
|-
| (15018) - || 1998 SM34|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (15019) Gingold || 1998 SW75|| 29 september 1998 || LINEAR
|-
| (15020) Brandonimber || 1998 SV105|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (15021) Alexkardon || 1998 SX123|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (15022) - || 1998 SM144|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (15023) Ketover || 1998 SP156|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (15024) - || 1998 TB || 2 oktober 1998 || T. Kagawa
|-
| (15025) Uwontario || 1998 TX28|| 15 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (15026) Davidscott || 1998 TR34|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (15027) - || 1998 UF8|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (15028) Soushiyou || 1998 UL23|| 26 oktober 1998 || T. Okuni
|-
| (15029) - || 1998 VC5|| 11 november 1998 || K. Korlević
|-
| (15030) Matthewkroll || 1998 VA15|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (15031) Lemus || 1998 VN28|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (15032) Alexlevin || 1998 VV28|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (15033) - || 1998 VY29|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (15034) Décines || 1998 WH || 16 november 1998 || M. Tombelli, L. Tesi
|-
| (15035) - || 1998 WS3|| 18 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (15036) Giovannianselmi || 1998 WO5|| 18 november 1998 || Madonna di Dossobuono
|-
| (15037) Chassagne || 1998 WN6|| 22 november 1998 || Village-Neuf (C. Demeautis)
|-
| (15038) - || 1998 WQ6|| 23 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (15039) - || 1998 WN16|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (15040) - || 1998 XC || 1 december 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15041) Paperetti || 1998 XB5|| 8 december 1998 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (15042) Anndavgui || 1998 XZ8|| 14 december 1998 || J.-C. Merlin
|-
| (15043) - || 1998 XW9|| 11 december 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (15044) - || 1998 XY16|| 15 december 1998 || K. Korlević
|-
| (15045) Walesdymond || 1998 XY21|| 10 december 1998 || Spacewatch
|-
| (15046) - || 1998 XY41|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (15047) - || 1998 XG49|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (15048) - || 1998 XQ63|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (15049) - || 1998 XA90|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (15050) Heddal || 1998 XC96|| 12 december 1998 || O. A. Naranjo
|-
| (15051) - || 1998 YK1|| 17 december 1998 || Kleť
|-
| (15052) Emileschweitzer || 1998 YD2|| 17 december 1998 || ODAS
|-
| (15053) Bochníček || 1998 YY2|| 17 december 1998 || P. Pravec, U. Babiaková
|-
| (15054) - || 1998 YS5|| 21 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (15055) - || 1998 YS9|| 25 december 1998 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (15056) Barbaradixon || 1998 YP12|| 28 december 1998 || D. S. Dixon
|-
| (15057) Whitson || 1998 YY15|| 22 december 1998 || Spacewatch
|-
| (15058) Billcooke || 1998 YL16|| 22 december 1998 || Spacewatch
|-
| (15059) - || 1998 YL27|| 25 december 1998 || K. Korlević
|-
| (15060) - || 1999 AD || 5 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (15061) - || 1999 AL || 6 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (15062) - || 1999 AL2|| 9 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (15063) - || 1999 AQ3|| 10 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (15064) - || 1999 AC4|| 10 januari 1999 || D. K. Chesney
|-
| (15065) - || 1999 AJ4|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (15066) - || 1999 AX7|| 13 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (15067) - || 1999 AM9|| 10 januari 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15068) Wiegert || 1999 AJ20|| 13 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (15069) - || 1999 AU21|| 15 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (15070) - || 1999 BK8|| 20 januari 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (15071) Hallerstein || 1999 BN12|| 24 januari 1999 || Črni Vrh
|-
| (15072) Landolt || 1999 BS12|| 25 januari 1999 || W. R. Cooney Jr., P. M. Motl
|-
| (15073) - || 1999 BK13|| 25 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (15074) - || 1999 BN14|| 25 januari 1999 || D. K. Chesney
|-
| (15075) - || 1999 BF15|| 24 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (15076) Joellewis || 1999 BL25|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (15077) Edyalge || 1999 CA || 2 februari 1999 || S. Sposetti
|-
| (15078) - || 1999 CW || 5 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (15079) - || 1999 CO16|| 15 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (15080) - || 1999 CR20|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15081) - || 1999 CU25|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15082) - || 1999 CT30|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15083) Tianhuili || 1999 CJ34|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15084) - || 1999 CH38|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15085) - || 1999 CB43|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15086) - || 1999 CH60|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15087) - || 1999 CZ61|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15088) Licitra || 1999 CK82|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15089) - || 1999 CQ82|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15090) - || 1999 CA97|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (15091) Howell || 1999 CM136|| 9 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (15092) Beegees || 1999 EH5|| 15 maart 1999 || J. Broughton
|-
| (15093) Lestermackey || 1999 TA31|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (15094) Polymele || 1999 WB2|| 17 november 1999 || CSS
|-
| (15095) - || 1999 WO3|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (15096) - || 1999 XH12|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (15097) - || 1999 XP38|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (15098) - || 2000 AY2 || 1 januari 2000 || G. Forti, A. Boattini
|-
| (15099) Janestrohm || 2000 AE2|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (15100) - || 2000 AP144|| 5 januari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten